Puiforniu (Mont-ros), despoblat al terme municipal de la Torre de Cabdella, a la comarca del Pallars Jussà
 Puiforniu (Soriguera), petit poble del terme municipal de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà